Hostage o The Hostage possono riferirsi a:

Cinema 
 The Hostage – film del 1917 diretto da Robert Thornby
 The Hostage – film del 1956 diretto da Harold Huth
 The Hostage – film del 1967 diretto da Russell S. Doughten Jr.
 L'ostaggio (Hostage) – film del 1987 diretto da Hanro Möhr
 L'ostaggio (Hostage) – film del 1988 diretto da Peter Levin
 L'ostaggio (Hostage) – film del 1992 diretto da Robert Young 
 Hostage – film del 2002 diretto da John Woo
 Hostage – film del 2005 diretto da Florent Emilio Siri

Letteratura 
 L'ostaggio (The Hostage) – romanzo di Henry Farrell del 1959, Il Giallo Mondadori n. 1016
 L'ostaggio (The Hostage) – romanzo di Susan Wiggs del 2000
 L'ostaggio (Hostage) – romanzo di Robert Crais del 2001

Musica 
 The Hostage – singolo di Donna Summer del 1974, dall'album Lady of the Night
 Hostage – album dei Resurrection Band del 1984

Teatro 
 L'ostaggio (The Hostage) – commedia di Brendan Behan del 1958

Pagine correlate
Hostages